Кора́бль дурако́в — аллегоричное название ряда художественных произведений, получившее популярность благодаря произведениям конца XV века: поэме Себастьяна Бранта (1494 год) и картине Иеронима Босха (ок. 1490—1500).

В литературе:
 «Корабль дураков», 1494 — поэма Себастьяна Бранта;
 «Корабль дураков», 1962 — роман Кэтрин Энн Портер;
 «Корабль дураков», 1999 — рассказ-притча Теда Качинского;
 «Корабль дураков», 2001 — роман Грегори Норминтона;
 «Корабль дураков», 2003 — книга литовского писателя Витаутаса Петкявичюса;
 «Нелюдимо наше море… или Корабль дураков», 1986 — пьеса Николая Коляды. Иногда ставится под названием «Корабль дураков».

В живописи:
 «Корабль дураков» (ок. 1490—1500) — картина Иеронима Босха;
 Ряд гравюр Альбрехта Дюрера (1494) — иллюстрации к первому изданию Себастьяна Бранта.

В кино:
 «Корабль дураков» — фильм 1965 года, экранизация одноимённого романа Кэтрин Энн Портер.

В музыке:
 «Ship of Fools» (), 1970 — песня группы The Doors из альбома Morrison Hotel
 «Ship of Fools» (1988) — песня дуэта Erasure из альбома The Innocents
 «Корабль дураков» (1996) — песня группы «Мастер» из альбома Песни мёртвых